Фарнборо () — аэропорт в Фарнборо, в котором проводится знаменитый авиасалон. 


История 
Основан в начале XX века с созданием королевской фабрики воздушных шаров ().

С данного аэродрома 16 октября 1908 года был совершен первый в Великобритании вылет самолёта (Сэмюэл Коди, :en:British Army Aeroplane No 1).

Здесь находилась первая площадка («RAE Farnborough»)  Королевского авиастроительного учреждения (RAE), к которому в 1946 году была добавлена ​​вторая площадка  (Бедфордшир).

Здесь размещён отдел расследования воздушных инцидентов () Министерства транспорта Великобритании.

См. также 
 Авиация Великобритании

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Аэропорты Англии